Neuwirtshaus ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Neuwirtshaus (Geißelhardt), Weiler im Ortsteil Geißelhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuwirtshaus (Hanau), Siedlung in Hanau, Hessen
 Neuwirtshaus (Hünfeld), Weiler bei Kirchhasel (Hünfeld), Landkreis Fulda, Hessen
 Neuwirtshaus (Mainhardt), Wohnplatz im Ortsteil Mainhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuwirtshaus (Oberstenfeld), Wohnplatz der Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Neuwirtshaus (Stuttgart), Stadtteil im Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen, Baden-Württemberg
 Neuwirtshaus (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neuwirtshaus (Wartmannsroth), Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

 Neuwirtshaussiedlung (ehemalige Katastralgemeinde Neuwirtshaus), in Unter-Tullnerbach, Tullnerbach, Niederösterreich

 Nová Hospoda (Bor u Tachova), Ortsteil von Bor u Tachova, Tschechien

Bauwerke:
 Kleinkastell Neuwirtshaus, bei Hanau-Wolfgang

Siehe auch:
 Neuwirthshaus
 Neuenwirtshaus
 Nová Hospoda (tsch.)